Sphere (sfera) può riferirsi a:

Astronomia 
 SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) – strumento installato presso il VLT

Cinema 
 Sfera (Sphere) – film del 1998 diretto da Barry Levinson

Letteratura 
 Sfera (Sphere) – romanzo di Michael Crichton del 1987
 Sphere Books  – casa editrice britannica

Musica 
 Sphere  – album di Megumi Hayashibara del 1994
 Sphere  – traccia dell'album Pass Out of Existence dei Chimaira del 2001
 Sphere  – album di Merzbow del 2005
 Sphere  – gruppo musicale giapponese
 Sphere  – gruppo jazz statunitense

Informatica 
 Sphere 1  – personal computer del 1975 noto per aver lanciato l'idea del boot da tastiera

Pagine correlate 
 Spheres
 Sfera (disambigua)